Чемпионат Польши 1971 — 28-е первенство, которое проходило с 15 февраля по 4 марта в Познани.

Таблица

Ссылки 
 XXVIII Szachowe Mistrzostwa Polski Poznań 1971
 28. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1971 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам